Fairfax (Califòrnia)
 Fairfax (Carolina del Sud)
 Fairfax (Dakota del Sud)
 Fairfax (Iowa)
 Fairfax (Minnesota)
 Fairfax (Missouri)
 Fairfax (Ohio)
 Fairfax (Oklahoma)
 Fairfax (Vermont)